Синий кит (также голубой кит, или блюва́л, лат. Balaenoptera musculus) — морское млекопитающее из инфраотряда китообразных, относящееся к усатым китам (род полосатиков).
 Синий кит (а также «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь» и др.) — городская легенда, зародившаяся в конце 2015 — начале 2016 года. Якобы существующая игра, финальной целью которой является совершение самоубийства.